Запреде́лье:

 Запределье (Warcraft) () — останки разрушенного мира Дренор во вселенной Warcraft.
 Запределье (игра) — MMORPG, многопользовательская бесплатная ролевая онлайн-игра.
 Запределье (фильм) () — художественный фильм режиссёра Тарсема (2006), основанный на болгарском фильме «Йо-хо-хо» (1981) режиссёра Зако Хеския.